Kushk kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kushk (ort), Herat, 
 Kushk (distrikt), Herat,

Iran 

 Kūshk (ort i Iran), Esfahan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar